Adolf Verschueren – ciclista su strada e pistard belga
 Arno Verschueren – calciatore belga
 Denis Verschueren – ciclista su strada e pistard belga
 Victor Verschueren – bobbista e hockeista su ghiaccio belga